Hascher ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Maktum bin Hascher († 1906), Herrscher des Emirats Dubai
 Rainer Hascher (* 1950), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Hascher bin Maktum, Vater von Maktum bin Hascher